Stabat Mater és un títol que sol donar-se a les obres que incorporen la seqüència de l'Stabat Mater de l'església catòlica, entre ells:

 Stabat Mater (Boccherini), de Luigi Boccherini
 Stabat Mater (Browne), de John Browne
 Stabat Mater (Dvořák), d'Antonín Dvořák
 Stabat Mater (Haydn), de Joseph Haydn
 Stabat Mater (Jenkins), de Karl Jenkins
 Stabat Mater (Liszt), de Franz Liszt
 Stabat Mater (Pärt), d'Arvo Pärt
 Stabat Mater (Pergolesi), de Giovanni Battista Pergolesi
 Stabat Mater (Poulenc), de Francis Poulenc
 Stabat Mater (Rheinberger), de Josef Rheinberger
 Stabat Mater (Rossini), de Gioachino Rossini
 Stabat Mater (Scarlatti), d'Alessandro Scarlatti
 Stabat Mater (Szymanowski), de Karol Szymanowski
 Stabat Mater (Vivaldi), d'Antonio Vivaldi